Cette page contient les pages d'homonymie de Ours et L'Ours.

Nom commun 
 ours, la famille de mammifères des ursidés ;
 ours, dans l'édition, l'imprimerie et la presse, un encadré recensant les noms et adresses de l'éditeur et de l'imprimeur, ainsi que les noms et fonctions des collaborateurs ayant participé à sa fabrication ;
 ours, dans le jargon cinéma, un pré-montage.

Nom en religion 
Nom de plusieurs évêques et missionnaires, dont le nom est Ursus en latin :
 Ours de Digne, évêque médiéval ;
 Ours d'Auxerre, évêque d'Auxerre ;
 Ours du Puy, religieux auvergnat ;
 Ours de Ravenne, évêque de Ravenne ;
 Ours de Soleure, martyr suisse au  ;
 Ours de Burano, célébré à Burano et dans les îles voisines ;
 Ours de Toul, évêque de Toul au .

Œuvres 
 Ours blanc, sculpture de François Pompon ;
 , chanson de Taylor Swift extraite de l'album Speak Now, sorti en 2010 ;
 L'Ours, la Symphonie nº 82 de Joseph Haydn ;
 L'Ours (en ), un conte traditionnel russe ;
 L'Ours, une comédie en un acte d’Anton Tchekhov, écrite en 1888 ;
 L'Ours, un film soviétique réalisé par Isidore Annenski, sorti en 1938 ;
 L’Ours, un film franco-italien de 1960, réalisé par Edmond Séchan ;
 L’Ours, un film franco-américain de 1988, réalisé par Jean-Jacques Annaud ;
 L’Ours, un film polonais (comédie) de 1980, réalisé par Stanisław Bareja.

Toponymie 
 Ours, une rivière française, affluent de la Burge, coulant dans l'Allier
 Ours-Mons, une ancienne commune française
 Île aux Ours, une île norvégienne du Svalbard

Autres 
 Ours, nom de scène du chanteur français Charles Souchon ;
 Ours, groupe de rock américain ;
 Ours, station du métro de Lausanne ;
 l’ours est le sujet de plusieurs timbres-poste du Groenland ;
  ;
 Communauté de l'ours, une subdivision de la communauté gay incluant les hommes homosexuels porteurs de pilosité faciale et corporelle importante ;
 Liste des ours de fiction ;
 Ours d'or du meilleur film, une récompense du Festival international de Berlin ;
 OURS, l'acronyme de l'Office universitaire de recherche socialiste ;
 Ours dans l'art ;
 Ours dans la culture ;
 L'Ours, un jeu sportif, qui a été pratiqué jusqu'au milieu du  ;
 L'Île aux Ours, émission jeunesse française des années 1990 ;
 L'Ours noir, un court métrage belge de 2015 réalisé par Méryl Fortunat-Rossi et Xavier Seron.
 Ours, nom de famille porté notamment par Caroline Ida Ours.

Surnom
Homonymie de titre
Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de pseudonyme